Епидермис је у биологији назив неколико ткива:
 Епидермис кичмењака (покожица), вишеслојни део коже кичмењака
 Епидермис бескичмењака, једнослојни покровни слој бескичмењака
 Епидермис биљака, покровно ткиво биљака